Бялобжегский повет () — повет (район) в Польше, входит как административная единица в Мазовецкое воеводство. Центр повета — город Бялобжеги. Занимает площадь 639,28 км². Население — 33 669 человек (на 2013 год).

Административное деление 
 города: Бялобжеги, Высмежице
 городско-сельские гмины: Гмина Бялобжеги, Гмина Высмежице
 сельские гмины: Гмина Промна, Гмина Радзанув, Гмина Стара-Блотница, Гмина Стромец

Демография 
Население повета дано на 2013 год.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница повета 

Поветы Мазовецкого воеводства